Premijer liga siatkarzy 2010/2011 - 17. sezon rozgrywek o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny organizowany przez Związek Piłki Siatkowej Bośni i Hercegowiny (bośn. Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, OSBIH). Zainaugurowany został 1 października 2010 roku i trwał do 22 kwietnia 2011 roku.

W sezonie 2010/2011 w Pucharze CEV Bośnię i Hercegowinę reprezentował , natomiast w Pucharze Challenge - .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: dziesięć drużyn rozgrywa po dwa spotkania systemem kołowym; sześć najlepszych uzyskuje awans do fazy play-off, natomiast zespoły z miejsc 7-10 rywalizację kontynuuje w fazie play-out.
 Faza play-off: składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów. W ćwierćfinałach nie uczestniczą drużyny z miejsc 1-2, mając zapewniony automatycznie awans do półfinałów. Rywalizacja we wszystkich rundach toczy się do dwóch zwycięstw.
 Faza play-out: cztery drużyny rozgrywają po dwa spotkania systemem kołowym; dwie najlepsze pozostają w lidze, natomiast dwie ostatnie spadają do niższych lig.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Zmiany w tabeli fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do dwóch zwycięstw)

Faza play-out

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa 
{| 
|valign="top"|

|valign="top"|

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Bośni i Hercegowinie
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 w Bośni i Hercegowinie
2011 w Bośni i Hercegowinie